Název Rana má několik významů:

 Rana – rod žab
 Rana (hvězda) – hvězda v souhvězdí Eridanu
 Rana (Nordland) – obec v norském kraji Nordland